More je lahko 

 Thomas More (1478-1535), angleški renesančni pisatelj, filozof, politik, pravnik.
 Henry More (1614–1687), angleški filozof, član platonistične šole v Camebridgeu.
 More (glasbena skupina), britanska metal skupina.
 ukaz v linux prikaz vsebine na ekran, stran za stanjo